Хенри III, Хенрик III или Анри III може бити:

 Хајнрих III, цар Светог римског царства (1017-1056), цар Светог римског царства
 Хенри III Плантагенет (1207-1272), енглески краљ
 Анри III Валоа (1551-1589), последњи француски краљ из династије Валоа
 Енрике III од Кастиље
 Хенрик III Баварски
 Хенрик III Пјаст